Little Fish bezeichnet:

 Little Fish (2005), australischer Spielfilm aus dem Jahr 2005
 Little Fish (2020), Science-Fiction-Film von Chad Hartigan
 Little Fish (Mangaka) (* 1972), japanischer Comiczeichner
 Little Fish (Album), zweites Studioalbum der Band Sargant Fury